Philbrick ist der Familienname folgender Personen:

 Nathaniel Philbrick (* 1956), US-amerikanischer Historiker und Autor
 Rodman Philbrick (* 1951), US-amerikanischer Autor